Acaya
 Acaya –  frazione del comune italiano di Vernole, in Puglia
 Castello di Acaya – castello della Puglia
 Gian Giacomo dell'Acaya – ingegnere italiano del XVI secolo

Pagine correlate 
 Acaia